El Desengaño kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Desengaño, Campeche, Candelaria, 
 El Desengaño, Unión Juárez, 
 El Desengaño, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, 
 El Desengaño, Catazajá, 
 El Desengaño, Huitiupán, 
 El Desengaño, Venustiano Carranza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar